Tremel steht für:

 Tremel (Berg), ein Berg in den Lassingalpen in Österreich
 Trémel, französische Gemeinde in der Bretagne

Tremel ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Tremel (1902–1979), österreichischer Historiker
 Holger Tremel (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Kuni Tremel-Eggert (1889–1957), deutsche Schriftstellerin
 Louis Tremel, französischer Autorennfahrer 
 Paul Tremel (1892–1964), deutscher Landrat
 Urban Tremel (1743–1808), österreichischer Zisterzienser und Abt

Siehe auch:
 Treml
 Tremmel
 Tremmelberg
 Dremel (Begriffsklärung)